

Geografia 

 Błotnica – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Kondratowice
 Błotnica – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok
 Błotnica – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko–drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Błotnica – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Stąporków
 Błotnica – wieś w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie
 Błotnica – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt
 Błotnica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg
 Błotnica – przystanek kolejowy w Błotnicy, w województwie wielkopolskim
 2 cieki w Polsce
 Błotnica – rzeka, dopływ Morza Bałtyckiego
 Błotnica – struga, dopływ Grabowej

Biologia 
 błotnica (Plateumaris) – rodzaj chrząszczy z rodziny stonkowatych
 błotnica (Hebrus) – rodzaj pluskwiaków z rodziny błotnicowatych
 błotnica (Asio flammeus) – gatunek ptaka z rodziny puszczykowatych

Zobacz też 
 Błotnica Przećmino
 Błotnica Strzelecka
 Stara Błotnica

Przypisy